100 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji pływackich rozgrywanych podczas XX Igrzysk Olimpijskich w Monachium. Eliminacje i półfinały odbyły się 2 września, a finał 3 września 1972 roku.

Amerykanin Mark Spitz czasem 51,22 poprawił własny rekord świata i zdobył tym samym siódmy złoty medal na tych igrzyskach. Wicemistrzem olimpijskim został rodak Spitza, Jerry Heidenreich, uzyskawszy czas 51,65. Brąz wywalczył reprezentant ZSRR, Władimir Bure (51,77).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

M